Жан Бондоль ( также  или ; ок. 1340, Брюгге — ок. 1400) — фламандский живописец и миниатюрист. Во Франции был известен как Жан де Бондоль, Жан де Брюгге или Эннекен из Брюгге. Считается первым представителем старонидерландской школы живописи.

Биография 
Бондоль родился в Брюгге. С 1368 по 1381 год работал при дворе французского короля Карла V как миниатюрист и художник-картоньер. Создал эскизы для цикла шпалер (1376—1379) со сценами из Апокалипсиса для герцога Людовика Анжуйского, переработав миниатюры из рукописных «Комментариев к Апокалипсису» (X век) Беатуса из Льебаны. Иллюстрировал Вульгату, преподнесённую Карлу V его камер-юнкером Жаном де Водетаром.

Бондоль был одним из первых художников интернациональной готики с её стремлением к элегантности, любовным вниманием к деталям и стремлению к более реалистичному изображению пейзажа и человека.

Литература 

 

Художники готики
Художники-иллюминаторы
Художники-миниатюристы
Персоналии:Франция